Осип Осипов:
 Осипов, Осип Миронович (настоящее имя Иосиф Миронович Куперман; 1900—1957) — русский советский писатель, литературный критик, военный историк, экономист.
 Осипов, Осип Саакович (1912—1993) — сержант, полный кавалер ордена Славы.